– powieść 
 Nie otwieraj oczu – amerykański film z 2018 w reżyserii Susanne Bier, adaptacja powieści